Список альбомов № 1 в Австралии в 2018 году включает в себя музыкальные альбомы  занимавшие в 2018 году первое место в австралийском хит-параде ARIA Charts.

Альбомы

См. также 
Список синглов № 1 в Австралии в 2018 году

Примечания 

Списки альбомов № 1 2018 года
Хит-парады Австралии